Tassy est un patronyme pouvant désigner : 
 Charles-Louis Félix de Tassy, chirurgien français né au  ;
 Charles-François Tassy, dit Félix (1635-1703), chirurgien français ;
 Henri Félix de Tassy (1639-1711), prélat français ;
 Joseph Héliodore Garcin de Tassy (1794-1878), orientaliste et indianiste français ;
 Louis Tassy (1816-1895), ingénieur forestier français ;
 Antoine Tassy (1924-1991), joueur et entraîneur de football haïtien ;
 Marcel Tassy (1932), homme politique français.